Giacinto Gambirasio (1896-1971) – poeta italiano
 Patrizio Gambirasio (1961) – ex ciclista su strada italiano